Steve Williams (ur. 1953) – brytyjski muzyk rockowy, perkusista zespołu Budgie
 Steve Williams (ur. 1956) – amerykański muzyk jazzowy, perkusista
 Steve Williams (1960–2009) – amerykański wrestler
 Steve „Spaz” Williams (ur. 1963) – amerykański animator
 Stezo, Stephen Jerome Williams (1968–2020) – amerykański raper
 Steve Williams (ur. 1971) – brytyjski muzyk, klawiszowiec zespołów Power Quest, DragonForce
 Steve Williams (ur. 1976) – brytyjski wioślarz
 Steve Williams (ur. 1963) – nowozelandzki golfista
 Steve Williams (ur. 1958)– angielski piłkarz